Serra de Santa Maria é a designação atribuída à Serra do Caldeirão no concelho de Tavira dentro da zona da freguesia histórica de Santa Maria de Tavira. O seu ponto mais alto atinge os 541 metros de altitude, na Alcaria do Cume. Nesta serra nasce a Ribeira do Beliche, bem como a Ribeira do Almargem, e diversos afluentes do Rio Vascão, da Ribeira de Odeleite e da Ribeira da Foupana. A sua principal aldeia é Cachopo.

Santa Maria